Траспинедо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 26,43 км². Население — 1032 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида